Het seizoen 2016/17 is voor Sunderland AFC het 138e seizoen in het bestaan van de club. In dit seizoen degradeert Sunderland AFC onder trainer David Moyes naar de Championship. Sunderland degradeerde hiermee voor het eerst in elf jaar naar het tweede niveau van Engeland, dit had als gevolg dat veel belangrijke spelers van Sunderland AFC vertrokken naar een club waar ze het hogerop konden proberen. Sunderland AFC kwam in dit seizoen ook uit in de FA Cup en de EFL Cup. De topscorer van dit seizoen werd Jermain Defoe met 14 doelpunten. 

Sunderland AFC won in de voorbereiding naar het seizoen oefenwedstrijden van Hartlepool United FC, Rotherham United FC, Stade Nyonnais en Dijon FCO. Er werd vervolgens gelijkgespeeld tegen Montpellier HSC en Borussia Dortmund.

De selectie

Premier League

FA Cup

EFL Cup 

Voetbal in 2016
Engels voetbalseizoen